Brearley ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Brearley (1913–2001), britischer Kanute
 David Brearley (1745–1790), Delegierter der Constitutional Convention
 Harry Brearley (1871–1948), britischer Erfinder
 Lee Brearley (* 1980),  britischer Trampolinsportler
 Norman Brearley (1890–1989), australischer Pilot und Luftfahrtpionier
 Peter Brearley (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Mount Brearley, Berg im ostantarktischen Viktorialand